Ignacy Zieliński (1724–1787) – kanonik kapituły łowickiej
 Ignacy Zieliński – chorąży liwski, łowczy liwski, podstarości liwski
 Ignacy Zieliński (zm. 1835) – członek Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego (1831-1832)
 Ignacy Zieliński (1871–1955) – generał brygady Wojska Polskiego, lekarz, szef sanitarny DOK VI we Lwowie